Riwoche (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Chamdo in de Tibetaane Autonome Regio
Riwoche (klooster), een klooster in Tibet
Riwoche (paard), een paardensoort in Tibet